Качурка Хорнби () — мало изученный вид птиц из семейства качурковых. Он встречается на южноамериканском западном побережье. Назван в честь британского адмирала Фиппса Хорнби.

Описание 
Качурка Хорнби достигает длины от 21 до 23 см. Это единственная качурка с чёрной шапочкой на голове. Верхняя сторона светлая, нижняя сторона белая с характерным серым воротником. Лоб и воротник на затылке белые. Белые брови как у других видов вилохвостых качурок отсутствуют. Молодые птицы выглядят, вероятно, похожими на взрослых птиц.

Распространение 
Качурка Хорнби находит пищу в открытом океане обычно в отдалении от побережья Эквадора, Перу и Чили.

Поведение 
О способе питания имеется мало сведений. Она ловит свою добычу в полёте и на водной поверхности.

Миграция 
Качурка Хорнби охотится, вероятно, раздельно над водоёмами Перуанского течения по соседству с местами гнездовий. Между августом и декабрём вид можно наблюдать к северу от экватора.

Размножение 
О поведении в период размножения ничего не известно, так как места гнездовий до сегодняшнего дня остаются незамеченными. Распространение над морем и наблюдения за птицами на пляже указывают на то, что места гнездовий находятся между 20-м и 25-м градусом широты в Чили и, вероятно, к северу до южного Перу. Возможными местами гнездовий могли бы быть прибрежные острова и утёсы на суше. Побережье в северном Чили однако бедно островами, а утёсы абсолютно не имеют глубоких расщелин или скалистых почв, в которых вид мог бы сооружать свои гнёзда. Вероятнее всего места гнездовий находятся в пустыне Атакама, так как имелись сообщения о мумифицированных старых птицах и только что ставших самостоятельными птицах, обнаруженных 50 км вглубь пустыни на высоте 1 500 м.

В 2017 году была обнаружена первая колония этих птиц. Гнездовья были найдены в пустыне Атакама, в 70 км от моря.

Популяция и угрозы 
По причине недостаточных данных BirdLife International причисляет этот вид к категории «недостаточно изученные» (Data deficient). Очень грубая оценка популяции BirdLife International от 1 000 до 90 000 особей базируется на наблюдениях в океане.

Примечания

Литература 
 Josep del Hoyo et al.: Handbook of the Birds of the World, Band 1 (Ostrich to Ducks). Lynx Edicions, 1992, ISBN 84-87334-10-5.

Качурки
Животные, описанные в 1854 году
Птицы Южной Америки
Хорнби